Ez a szócikk tartalmazza a 2012-es Qatar Total Open páros mérkőzéseit.

A címvédő Květa Peschke és Katarina Srebotnik volt, de ebben az évben nem vettek részt a versenyen. A tornagyőzelmet
az első kiemelt Liezel Huber–Lisa Raymond-páros szerezte meg. Az amerikai duó a kereken egy órán át tartó fináléban 6–3, 6–1-re győzte le a Raquel Kops-Jones–Abigail Spears-párost. Hubernek és Raymondnak ez volt a hatodik közösen megszerzett győzelme, a szezon során második tornájukat nyerték meg a párizsi verseny után. Mindkét játékos számára mérföldkő volt ez a diadal, mivel Huber az ötvenedik WTA-győzelmét aratta ebben a versenyszámban, tizenötödik teniszezőnőként az open eréban, Raymond pedig hetvenhatodszor nyert, utolérve ezzel az open era örökrangsorának hatodik helyén álló Jana Novotnát.

Kiemeltek 
Az első hat kiemelt páros a második körben kezdte meg a szereplést.

 Liezel Huber /  Lisa Raymond (győztesek)
 Szánija Mirza /  Jelena Vesznyina (második kör)
 Daniela Hantuchová /  Agnieszka Radwańska (második kör)
 Marija Kirilenko /  Sabine Lisicki ''(negyeddöntő)

 Nuria Llagostera Vives /  Anastasia Rodionova ''(elődöntő)
 Natalie Grandin /  Vladimíra Uhlířová ''(második kör)
 Julia Görges /  Cseng Csie ''(negyeddöntő)
 Iveta Benešová /  Barbora Záhlavová-Strýcová ''(második kör)

Főtábla
 WC = szabadkártyások
 R = feladták
 w/o = az ellenfél visszalépett
 ALT = helyettesek

Döntők

Felső ág
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3-Byes
| RD1=1. kör
| RD2=2. kör
| RD3=Negyeddöntők
| RD4=Elődöntők

| RD1-seed03=
| RD1-team03= Csan Hao-csing Fudzsivara Rika
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=7
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= Polona Hercog
| RD1-score04-1=1
| RD1-score04-2=5
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= Jill Craybas Chanelle Scheepers
| RD1-score05-1=1
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= Alla Kudrjavceva Klára Zakopalová
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=WC
| RD1-team07= Fatma Al Nabhani Onsz Zsábör
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=7
| RD1-team08= Julia Görges Cseng Csie
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= Urszula Radwańska Olha Szavcsuk
| RD1-score11-1=
| RD1-score11-2=
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= Kristina Barrois Anna-Lena Grönefeld
| RD1-score12-1=w/o
| RD1-score12-2=
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= Klaudia Jans-Ignacik Kristina Mladenovic
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= Hszie Su-vej Peng Suaj
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=2
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= Casey Dellacqua Samantha Stosur
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=8
| RD1-team16= Iveta Benešová
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Liezel Huber Lisa Raymond
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=4
| RD2-score01-3=[10]
| RD2-seed02=
| RD2-team02= Csan Hao-csing Fudzsivara Rika
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=[6]

| RD2-seed03=
| RD2-team03= Alla Kudrjavceva Klára Zakopalová
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=2
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=7
| RD2-team04= Julia Görges Cseng Csie
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=3
| RD2-team05= Daniela Hantuchová
| RD2-score05-1=1
| RD2-score05-2=2
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= Kristina Barrois Anna-Lena Grönefeld
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= Klaudia Jans-Ignacik Kristina Mladenovic
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=7
| RD2-score07-3=[10]
| RD2-seed08=8
| RD2-team08= Iveta Benešová
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=65
| RD2-score08-3=[7]

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= Liezel Huber Lisa Raymond
| RD3-score01-1=62
| RD3-score01-2=7
| RD3-score01-3=[11]
| RD3-seed02=7
| RD3-team02= Julia Görges Cseng Csie
| RD3-score02-1=7
| RD3-score02-2=63
| RD3-score02-3=[9]

| RD3-seed03=
| RD3-team03= Kristina Barrois Anna-Lena Grönefeld
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=
| RD3-team04= Kristina Mladenovic
| RD3-score04-1=2
| RD3-score04-2=3
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=1
| RD4-team01= Liezel Huber Lisa Raymond
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=
| RD4-team02= Kristina Barrois
| RD4-score02-1=2
| RD4-score02-2=3
| RD4-score02-3=
}}

Alsó ág
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3-Byes
| RD1=1. kör
| RD2=2. kör
| RD3=Negyeddöntők
| RD4=Elődöntők

| RD1-seed03=
| RD1-team03= Sorana Cîrstea Anne Keothavong
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=2
| RD1-score03-3=[2]
| RD1-seed04=
| RD1-team04=

Jegyzetek

Források
 Eredmények

P